Georg IX. ist der Name folgender Personen:

 Georg IX. (Georgien) († 1539), König von Georgien
 Georg IX. (Westgeorgien) (1712–nach 1772), König von Westgeorgien